Первый рекорд мира по прыжкам в высоту был зафиксирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций в 1912 году.

По состоянию на декабрь 2013 года, ИААФ признала 40 мировых рекордов в этой дисциплине.

Динамика рекорда

Примечания

Ссылки 
 High jump world record progression International Olympic Committee

Прыжок в высоту
Прыжки в высоту (мужчины)